Fort Lincoln kan syfta på:

 Fort Abraham Lincoln, tidigare militär postering nära Mandan, North Dakota, idag park
 Fort Lincoln Internment Camp, tidigare militär postering och interneringsläger nära Bismarck, North Dakota
 Fort Lincoln, Kansas
 Fort Lincoln, Texas, tidigare federal gränspostering i Texas
 Fort Lincoln, Washington, D.C., ett område i nordöstra Washington, D.C.
 Fort Lincoln (fort i Washington, D.C.), tidigare fort i Washington, D.C.